Новоселиця — річка  в Україні, у  Міжгірському районі  Закарпатської області, ліва притока Тереблі (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 2 км.

Розташування 
Бере  початок на південному схилі гірської вершини Менчелик. Тече переважно на південний схід і у селі Синевирська Поляна впадає  у річку Тереблю, праву притоку Тиси.

Примітки 

Малі річки України
Річки Закарпатської області
Річки Міжгірського району
Статті про річки Закарпатської області без зображення в картці